Die Belagerung von Jülich steht für:
 Belagerung von Jülich (1610)
 Belagerung von Jülich (1621–1622)
 Belagerung von Jülich (1814)